La saison 2015-2016 de Premier League Maltaise est la cent-unième édition de la première division maltaise. Les douze meilleures équipes du pays s'affrontent en matchs aller et retour au sein d'une poule unique. À la fin de cette première phase, les points sont divisés par deux puis chaque équipe rencontre une seule fois les onze autres équipes. Le vainqueur est sacré champion de Malte et se qualifie pour le Ligue des champions de l'UEFA 2016-2017, le deuxième et le troisième se qualifient pour la Ligue Europa 2016-2017. Les onzième et douzième sont relégués en seconde division maltaise tandis que le dixième dispute un match de barrage contre le troisième de seconde division.

C'est le Valletta FC qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le tenant du titre, Hibernians FC et six sur Birkirkara FC. Il s'agit du vingt-troisième titre de champion de Malte de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le Sliema Wanderers FC, vainqueur de la Coupe de Malte, ne parvient pas à obtenir de licence UEFA ; le Balzan FC se qualifie donc pour la Ligue Europa 2016-2017.

Résultats 

|}

Barrage pour la relégation 
Le barrage oppose le St. Andrews FC, dixième de Premier Division, au Senglea Athletic FC, troisième de First Division. 

 Les deux clubs se maintiennent au sein de leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Malte de football

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur soccerway.com
  Résultats complets et classement final sur le site RSSSF.com

Championnat de Malte de football
Malte
2015 à Malte
2016 à Malte